Big Round Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Round Pond (Delaware), im Sussex County
 Big Round Pond (Missouri), im Marion County